The Ring steht für:

 The Ring (Roman), Buch von Koji Suzuki
 Originaltitel des Films Ring, siehe Ring (Film) (2002)
 The Ring 2, US-amerikanischer Film (2004)
 Rings (2017), US-amerikanischer Spielfilm (2017)
 The Ring (Zeitschrift), US-amerikanische Boxzeitschrift
 The Ring (Hotel), Hotel in Wien
 The Ring, Originaltitel des Filmdramas Der Weltmeister aus dem Jahr 1927